O Lar de Frei Luiz é uma instituição cristã da doutrina espírita e um educandário social sem fins lucrativos, fundada no ano de 1964 por Luiz da Rocha Lima. Está localizada no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro.

O Educandário Social Lar de Frei Luiz é considerado uma entidade de utilidade pública através da Lei Ordinária de nº 5242/2011, na data de 17 de janeiro de 2011. Atualmente o Educandário Social atende crianças, adolescentes e idosos de baixa renda. Possui uma creche em horário integral, que atende duzentas e quarenta e três crianças entre 0 a 3 anos e um lar para idosos com vinte e oito residentes.

Pessoas públicas como Tom Jobim, Milton Nascimento, Elba Ramalho e Carlos Vereza já foram assistidos pelos tratamentos espirituais da instituição.

História 

A inspiração para fundar um educandário social veio para Luiz da Rocha Lima, até então presidente do Cenáculo Espírita Cristo Consolador, através do espírito do frade franciscano Luiz (Marienfield, 29 de junho de 1872 - Petrópolis, 9 de abril de 1937), em uma reunião mediúnica no dia 29 de Junho de 1947.

O Educandário Social Lar de Frei Luiz foi fundado em 20 de setembro de 1964 com o objetivo de oferecer assistência social à crianças de comunidades carentes, através de alimentação, apoio pedagógico, oficinas de artes e esportes.

Estrutura 
A propriedade do Lar de Frei Luiz possui uma área de noventa e dois mil metros quadrados. Há uma sala para cirurgias espirituais e sete salas para o tralhado de passes. Possui um bosque com plantas nativas e fonte, uma livraria, lanchonete, bazar, creche e uma escola.

Atividades 
Atividades espirituais:

 Atendimento fraterno.
 Cursos da doutrina espírita.
 Tratamento à distancia.
 Sessão de cura.
 Desobsessão.
 Anti-goécia.
 Palestras públicas.

Atividades sociais:

 Ambulatória social.
 Apoio a jovem gestante.
 Distribuição de cestas básicas.
 Creche em horário integral.
 Atividades sócio educativas com crianças e adolescentes.
 Lar para idosos.
 Atividades sócio pedagógicas para portadores de necessidades especiais.

Instituições espíritas
Centros espíritas do Brasil
Cidade do Rio de Janeiro